Yūki Kobayashi (1992) – calciatore giapponese
 Yūki Kobayashi (1988) – calciatore giapponese
 Yūki Kobayashi (2000) – calciatore giapponese

 Yuki Kobayashi – mangaka
 Yuki Kobayashi – sciatrice nordica giapponese